Спрайт ( — фея; ельф):
 Спрайт — рідкісний різновид грозових розрядів.
 Спрайт — двовимірний графічний об'єкт в комп'ютерній графіці.
 «Спрайт» — безалкогольний газований напій виробництва The Coca-Cola Company.
 Спрайти — представники чарівного народу в книгах про Артеміса Фаула.